Paul Wesley "Doc" Evans (1907-1977) – musicista statunitense
 Paul Evans (1931-1987) – designer e artista statunitense
 Paul Evans (1938) – musicista statunitense
 Paul Evans (1945) – allenatore di pallacanestro statunitense
 Paul Evans (1945-1991) – poeta inglese
 Paul Evans (1954) – hockeista su ghiaccio canadese
 Paul Evans (1955) – hockeista su ghiaccio canadese
 Paul Evans Aidoo (1958) – docente e politico ghanese
 Paul Evans (1961) – maratoneta britannico
 Paul Evans (1964) – calciatore inglese
 Paul Evans (1973) – calciatore sudafricano
 Paul Evans (1974) – calciatore gallese
 Paul Evans (...) – pilota automobilistico britannico